Чехович Костянтин (1847–1915) — єпископ, український церковний і громадський діяч у Перемишлі.
 Чехович Костянтин (1896–1987) — доктор філософії, філолог-славіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок